

Geografija

Kolumbija
 Páez (općina u departmanu Boyacá)
 Páez (općina u departmanu Cauca)
 Páez (rijeka)

Venezuela
 Páez (općina u državi Apure)
 Páez (općina u državi Miranda)
 Páez (općina u državi Portuguesa)
 Páez (općina u državi Zulia)

Ostalo
 Páez (prezime)
 Páez (Indijanci), JZ visočje Kolumbije
 Páez jezik